Gina (personagem) — personagem da série de TV A Grande Família
 Gina (telenovela) — telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo, 1978
 Gina (revista) — revista pornográfica de Portugal
 Rela Gina — marca brasileira de palitos brasileira, popularmente conhecida como Gina

Desambiguação